

Patronyme 

 Alexander John Goodrum (1960-2002), militant afro-américain des droits civils transgenres, écrivain, et éducateur.
 Niko Goodrum (1992-), joueur professionnel de baseball.
 William Goodrum, compositeur de musiques de films.